Босут може да се односи на:
Босут, реку у Славонији и Срему, или 
Босут, село у Срему.